Popiel peut désigner :

Patronymie
 Popiel est un souverain légendaire du  qui aurait régné sur les Polanes ou les Goplanes.

Toponymie
 Popiel, un village dans la voïvodie de Lublin